Tronchoy, commune française de l'Yonne
 Tronchoy, ancienne commune française de la Somme
 Tronchoy, ancienne commune française de la Haute-Marne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France